Анастасио:

 Анастасио — католический церковный деятель XII века.
 Анастасио Альфаро — коста-риканский зоолог, геолог и исследователь.
 Анастасио, Трей (род. 1964) — американский гитарист, композитор, вокалист.